Molekulska formula -{C18H34O3}- se može odnositi na:

 Ricinelaidinska kiselina
 Ricinoleinska kiselina